Комършъл Юниън Ашурънс Мастърс 1972 () е третото издание на тенис-турнирите от веригата Мастърс Гран При, организиран и проведен в Барселона, Испания между 28 ноември и 4 декември 1972 г. на твърди кортове в зала.

Осемте най-силни тенисисти са разпределени в две предварителни групи. На полуфиналите играят победителя от всяка група срещу класиралия се втори от другата.

Илие Настасе, победител от миналогодишния турнир (1971 г.), защитава титлата си, спечелвайки финала срещу Стан Смит.

<noinclude>

Група А

Група Б

Източници 

1972 Masters Singles Draw

ATP Тур
Турнири по тенис на закрито
Турнири по тенис в Испания
Спорт в Барселона